Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова (ДП ХКБМ, до 1951 ОКБ-520, до 1997 КБ-60, до 1999 — ОКБ імені Морозова) — підприємство, яке розробляє бронетанкову техніку та входить до складу державного концерну «Укроборонпром». Раніше ДП ХКБМ відігравало ключову роль у створенні броньованих гусінних машин Радянського Союзу.

Діяльність КПП ХКБМ на сучасному етапі характеризується трьома основними факторами:
 Пропозиція замовникам широкої номенклатури броньованих машин та інших виробів військового й загальногромадянського призначення, а також програм модернізації застарілих машин;
 Розробка устаткування згідно з конкретними вимогами замовників;
 Надання довгострокового сприяння щодо забезпечення нормальної експлуатації виробів кінцевими користувачами.

Історія 
24 квітня 2018 року прес-служба держконцерну «Укроборонпром» на офіційному сайті оприлюднила велику кількість зображень бойової машини піхоти, яка розробляється Харківським конструкторським бюро з машинобудування. Виготовлення дослідного зразка та проведення комплексу випробувань БМП-У очікується наприкінці 2018 — початку 2019 років.

Основні сфери діяльності і номенклатура виробів 
ДП ХКБМ спеціалізується, головним чином, на розробці і виробництві бронетанкової техніки. Компетенція ДП ХКБМ в даній сфері є всеосяжною і охоплює весь процес створення того чи іншого зразка, від першої лінії на кресленні і до подальшого вдосконалення вже експлуатованої машини.

Номенклатура розроблених ДП ХКБМ гусеничних машин включає основні бойові танки «Ятаган», «Оплот», Т-80УД, важку бойову машину піхоти БТМП-84 і броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-Оплот.

Колісні машини, які розроблені ДП ХКБМ — бронетранспортери БТР-3, БТР-4, Дозор-Б.

ДП ХКБМ також спеціалізується на розробці варіантів модернізації застарілих бойових танків, у тому числі Т-72, Т-64, Т-59, Т-55 і Т-54.

Крім того, ДП ХКБМ займається конструюванням і виготовленням інженерної техніки, а також високотехнологічних засобів навчання для бойових броньованих машин. Зокрема були розроблені та виготовлені динамічні тренажери танків Т-80УД, Т-72С (Б), Аль-Халід, Т-64Б, Т-55, а також тренажер БМП-2.

На додаток до вищевказаних основних сфер діяльності, ДП ХКБМ розробляє різну цивільну продукцію, включаючи обладнання для металургійної промисловості, обладнання для роботи з радіоактивними відходами, спецтехніку на важкої гусеничної базі і т. д.

В грудні 2015 року було продемонстровано нову розробку конструкторського бюро ім. О. О. Морозова реактивну систему залпового вогню «Верба»

Станом на 2018 рік тривали роботи над створенням нової бойової машини піхоти, БМП-У, для заміни наявного парку БМП-1 та БМП-2. Також вивчалась можливість створення принципово нового основного бойового танку з екіпажем у дві людини.

Підприємством було налагоджено власне виробництво корпусів для БТР-4 і у 2019 році перший БТР-4 з корпусом виробництва «ХКБМ» успішно пройшов комплексні випробування, що дозволило перейти до серійного виготовлення чергової партії БТР-4 із використанням власних корпусів.

Керівники 
 Алексенко Іван Никанорович (січень 1928 — грудень 1931)
 Фірсов Афанасій Осипович (грудень 1931 — грудень 1936)
 Кошкін Михайло Ілліч (грудень 1936 — вересень 1940)
 Морозов Олександр Олександрович (1940 — травень 1976)
 Шомін Микола Олександрович (травень 1976 — 1990)
 Борисюк Михайло Дем'янович (1990 року — червень 2011 року)
 В. о. Вакуленко Володимир (червень 2011 — січень 2012 року)
 Веретенніков Олександр Іванович (січень 2012—2015)
 Мормило Яків Михайлович (з 30 листопада 2015 року — лютий 2017). 31 січня 2017 року наказом генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» призначений на посаду директора Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод».
 Олексій Бабіч (лютий 2017 — жовтень 2019)
 Мормило Яків Михайлович (грудень 2019 року -)

Історичні факти 
 До війни бюро називалося ОКБ (Окреме конструкторське бюро)-520 . Восени 1941 евакуйовано до Нижнього Тагілу, на Уралвагонзавод. Коли Морозов повернувся в 1951 році через розбіжності з тамтешнім керівництвом до Харкова, колишня назва залишилося за тагільським конструкторським бюро. Харківське ж почало називатися  КБ-60 . Після смерті Морозова отримало назву ОКБ ім. Морозова.
 У 2008 році ХБКМ розробило спеціально для зйомок фантастичного фільму Залюднений острів так званий «БТР-Космос» — пурпурний інопланетний «танк»-автомат (на шасі БТР-70), на якому роз'їжджає Максим Каммерер. Тоді ж була розроблена ціла серія фантастичних танків, представлена в битві у другій частині фільму — «Залюднений Острів. Сутичка».

Див. також 
 Список сучасних оборонно-промислових підприємств

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
 
 
 
 

 
Бронетанкові підприємства Укроборонпрому
Конструкторські бюро Укроборонпрому
Підприємства Харкова
Підприємства, засновані 1927